Riječko-pulska nogometna zona (također i kao Nogometna zona Rijeka-Pula) je bila jedna od zona Prvenstva Hrvatske, te liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1973./74.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio ''"Nehaj" iz Senja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga 1973./74. 
 Područna nogometna liga Rijeka – 1. razred 1973./74.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 98-102 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 84-85 
 Orfeo Tićac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 75-77    
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 99-101  
 kvarnerski.com, RIJEČKI NOGOMET 1970.-1982. (SPORT jučer&danas – 3), objavljeno 22. rujna 2013., pristupljeno 25. prosinca 2019. 
 kvarnerski.com, SAMO NA KVARNERSKOM: NOGOMET RIJEKE i OKOLICE dio 1. (1945-1991), objavljeno 25. srpnja 2013., pristupljeno 25. prosinca 2019.    
 

1973-74 Riječko-pulska
Riječko-pulska 
1973-74 Riječko-pulska